Carl Heinrich Reclam ist der Name folgender Personen:

* Carl Heinrich Reclam (Verleger) (auch Charles Henri Reclam; 1776–1844), deutscher Verleger 
 Carl Heinrich Reclam (1821–1887), deutscher Mediziner und Schriftsteller, siehe Karl Heinrich Reclam (Mediziner)